Lampa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lampa (Peru), Kleinstadt in Peru
 Provinz Lampa, in der Region Puno (Peru)
 Distrikt Lampa (Lampa), in der Provinz Lampa (Peru)
 Distrikt Lampa (Páucar del Sara Sara), in der Provinz Páucar del Sara Sara (Peru)
 Río Lampa, Fluss in Peru

Lampa ist außerdem:
 einer der überlieferten Namen des Ortes Lappa, eine antike Stadt auf der griechischen Insel Kreta

Lampa ist der Name von:
 Anton Lampa (1868–1938), österreichischer Physiker
 Gerhart Lampa (1940–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Rachael Lampa (* 1985), US-amerikanische Sängerin christlicher Popmusik
LaMPA ist Abkürzung von
  Latvian Music Producers Association, Vereinigung der lettischen Musikindustrie